DJ Коле́тт (, настоящее имя — Коле́тт Джой Ни́колас [], в девичестве — Мари́но []; род. 27 мая 1975, Чикаго, Иллинойс) — американская певица, автор песен и диджей.

Биография 
Колетт Джой Марино родилась 27 мая 1975 года в Чикаго (штат Иллинойс, США).

Колетт начала свою музыкальную карьеру в 1993 году, помогая сформировать группу «SuperJane» с DJ Хизер, DJ Дэйхота и Леди Ди. Под псведонимом DJ Колетт она выпустила 2 музыкальных альбома — «Hypnotized» (2005) и «Push» (2007).

C 3 января 2007 года Колетт замужем за актёром и музыкантом Томасом Иэном Николасом. У супругов есть двое детей — сын Нолан Ривер Николас (род. 20 октября 2011) и дочь Зои Дилан Николс (род. 13 апреля 2016).

Дискография 
 When The Music’s Loud (2013)
 Push (2007)
 Hypnotized (2005)

Синглы 
 Try Her For Love (2000)
 Find Your Love (2000)
 Innocent (2001)
 Sexuality (2002)
 Do You Want Me (2002)
 Keep It Down (2004)
 Our Day/Smile For Me (2004)
 Didn’t Mean To Turn You On (2005)
 What Will She Do For Love (2005)
 Feelin' Hypnotized (2005)
 «About Us» (2007)
 «If» (2007)
 «Stay» (2008)
 «Make Me Feel» (2009)
 «Think You Want It» (2009)
 «UR Everything» (2010)
 «Call On Me» (2010)
 «On A High» (2010)
 «Give Something» (2011)
 «Crush» (2012)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт DJ Колетт
 

Артисты, известные под псевдонимами